Avatar — manifestação corporal de um ser imortal
 Avatar (novela) — obra literária de 1856 do escritor francês Théophile Gautier
 Avatar (filme) — filme americano de ficção científica dirigido por James Cameron
 Avatar (informática) — representação gráfica de um utilizador em realidade virtual
 Avatar (Ultima) — personagem central da série de jogos eletrônicos Ultima
 Avatar: The Last Airbender — série de desenho animado da Nickelodeon
 The Last Airbender — filme de 2010, realizado por M. Night Shyamalan, inspirado na série de desenho animado
 Avatar (Xbox) — personagens que representam os usuários do serviço Xbox Live

Desambiguações de tecnologia
Desambiguações de cinema
Desambiguações de jogos
Desambiguações de música